Сезон 2022/23 — 47-й сезон для «Боруссии» подряд в чемпионате Германии и 114-й со дня основания клуба.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

91 100 000

Зима 

13 500 000

Ушли из клуба

Лето 

79 000 000

Зима 

500 000

Общие убытки:104 600 000

Общая прибыль:79 500 000

Разница:25 100 000

Бундеслига

Турнирная таблица

Результаты турнира

Статистика выступлений в Бундеслиге

Август 
В 1 туре «Боруссия» встречалась с леверкузенским «Байером». В сезоне 2021/2022 в обоих матчах между этими командами было забито по 7 мячей, а в 6 из 9 последних встреч победу одерживал дортмундский клуб. Это была первая игра в Бундеслиге для Эдина Терзича в качестве главного тренера после возвращения на должность. Первый гол на 10 минуте забил Марко Ройс, сыграв после удара Адейеми на добивании. На 16 минуте Карим Адейеми получил травму и через 7 минут был заменён на Торгана Азара. На 4 добавленной минуте 2 тайма Градецкий вышел из ворот и взял мяч на краю штрафной. После просмотра видеоповтора оказалось, что Градецкий взял мяч вне зоны, за что был удалён. Через 2 минуты после этого события, матч завершился с финальным счётом 1:0.

Клуб «Фрайбург» из одноимённого города являлся соперником Дортмунда во 2 туре. Обе команды выиграли стартовые 2 матча в этом сезоне. У «Боруссии» также отсутствовало несколько человек из-за травм и болезней: Алле, Зюле, Морей, Адейеми и Рейна. Антони Модест провёл свой дебютный матч за «чёрно-жёлтых», начав в стартовом составе. В первой половине первого тайма хороших моментов у команд, за исключением стандартов, не было. Однако на 35 минуте после навеса на дальнюю штангу мяч в ворота головой отправил Грегорич. Кобель не среагировал на удар и проводил мяч взглядом. Сразу же после первого тайма был заменён Мёнье, на поле вышел Вольф. К 70-й минуте счёт оставался неизменным, Терзич решил выпустить на поле двух молодых игроков: Байно-Гиттенса и Мукоко. Как оказалось, со всеми тремя заменами тренер «Боруссии» угадал. На 77 минуте, после удара Байно-Гиттенса, у вратаря «Фрайбурга» выскользнул мяч из рук, залетев за линию ворот. Уже через 7 минут отличился Мукоко, с передачи также вышедшего на замену Юлиана Брандта. Хозяева провели несколько замен, но уже на 88 минуте, после прохода по флангу, Вольф послал мяч в дальний угол ворот. Матч закончился со счётом 1:3 в пользу гостей, ход встречи полностью перевернулся за 13 минут до конца матча.

В 3 туре соперником «Боруссии» был бременский клуб «Вердер». Он стал одним из клубов, вышедших в Бундеслигу по итогам прошлого сезона. В последних 7 встречах между этими командами в высшем чемпионате Германии дортмундский клуб не проигрывал. В стартовом составе «чёрно-жёлтых» произошло несколько изменений. Вместо Мёнье начал игру Вольф, Брандт заменил Азара, также в стартовом составе начал игру молодой Джейми Байно-Гиттенс. На 17 минуте Дауд нарушил правила, однако сам пострадал из-за неудачного столкновения с соперником. Через минуту он был заменён на Джана из-за того, что не мог продолжать игру. В первом тайме инициативой владел «Вердер», однако на последней добавленной минуте первой половины игры, Юлиан Брандт попал точно в ближний угол ворот, ударив с линии штрафной. На 62 минуте Никлас Зюле, который недавно восстановился от травмы, заменил Матса Хуммельса, у которого как оказалось позже, было небольшое повреждение. На 77 минуте Торган Азар подал угловой, после которого защитник бременского клуба выбил мяч, однако на подборе оказался Геррейру, который ударом с 25 метров отправил мяч в сетку ворот. К концу матча «Боруссия» выигрывала со счётом 2:0, однако на 89 и 3 добавленной минутах «Вердер» забил по мячу. Дортмундский клуб в панике отправил многих игроков в атаку, надеясь всё-таки вырвать победу, однако на контратаке прекрасно сыграл Оливер Берк, забивший третий мяч для «Вердера». Как итог «Боруссия», имея преимущество в 2 мяча, проиграла матч, пропустив 3 мяча за 7 последних минут. Это был первый матч в сезоне, в котором «чёрно-жёлтые» не смогли одержать победу.

В последнем туре августа «Боруссия» встречалась с берлинской «Гертой», которая на тот момент не одержала ни одной победы в новом сезоне. У «чёрно-жёлтых» из-за болезней и травм отсутвовали Алле, Дауд и Мален. После подачи Озджана в первом тайме на 32 минуте, Антони Модест послал мяч в ворота головой, забив свой первый гол за дортмундский клуб. Как итог этот мяч оказался первым и последним в матче, а единственную жёлтую карточку в матче получил игрок «Герты» Рихтер в компенсированное время 2 тайма. Также первый матч за «чёрно-жёлтых» сыграл Озджан, он отдал голевую передачу.

Сентябрь 
В 5 туре соперником дортмундского клуба являлся «Хоффенхайм», имевший победную серию в 3 матча. У «Боруссии» из-за болезней и травм отсутствовали Алле, Морей, Мален, Дауд, Геррейру и Адейеми. На 16 минуте после прострела с левого фланга и небольшой неразберихи в штрафной Марко Ройс отправил мяч точным ударом в ворота. На 42 минуте Байно-Гиттенс получил повреждение плеча, после чего был заменён спустя 2 минуты на Торгана Азара. Ещё 3 замены «чёрно-жёлтые» использовали лишь в конце матча. Как итог гол капитана «Боруссии» оказался единственным в матче и клуб одержал вторую победу подряд с минимальным счётом.

Октябрь

Ноябрь

Январь

Февраль

Март

Кубок Германии 

«Боруссия» начала выступать в Кубке Германии с первого раунда.

Первый раунд

Второй раунд

1/8 финала

Лига чемпионов 

«Боруссия» начала выступать в Лиге чемпионов со стадии группового этапа, где её соперниками были «Манчестер Сити», «Севилья» и «Копенгаген». Команда заняла 2 место в группе и вышла в плей-офф, где закончила свои выступления в турнире на первой же стадии — 1/8 финала, проиграв со счётом 1:2 по сумме двух матчей «Челси».

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака - указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Примечания

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2022/2023
2022/2023